Ağdaş bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Ağdaş (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Ağdaş (Rayon)